XKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kantchari (Burkina Faso)
 xka – codice ISO 639-3 della lingua kalkoti